Джова́нни Э́мо () — итальянские имя и фамилия. Известные носители:
*  (1419—1483) — итальянский дипломат, политический и военный деятель.
 Эмо, Джованни (1565—1622) — епископ Бергамо.